Миннибаево — топоним:
 Миннибаево — деревня в Аургазинском районе Башкортостана Российской Федерации;
 Миннибаево — село в Альметьевском районе Татарстана Российской Федерации;
 Миннибаево — станция в Альметьевском районе Татарстана Российской Федерации.